Villedieu (Cantal)
 Villedieu (Côte-d'Or)
 Villedieu (Vaucluse)

 Villedieu-la-Blouère
 Villedieu-le-Château
 Villedieu-lès-Bailleul
 Villedieu-les-Poêles
 Villedieu-sur-Indre

 La Villedieu (Charente-Maritime)
 La Villedieu (Creuse)
 La Villedieu (Lozère)
 La Villedieu-du-Clain
 La Villedieu-en-Fontenette
 Les Villedieu

 Gaja-et-Villedieu
 Terrasson-Lavilledieu
 Vercel-Villedieu-le-Camp